Bataille de l'Artois renvoie à trois affrontements de la Première Guerre mondiale. Les numérotations et appellations de ces batailles peuvent différer selon les auteurs.
 Bataille d'Arras (1914) (aussi appelée bataille de l'Artois ou Première bataille d'Arras), automne 1914
 Bataille de l'Artois (mai 1915) (appelée aussi Première bataille d'Artois ou Deuxième bataille de l'Artois), printemps 1915
 Bataille de l'Artois (automne 1915) (appelée aussi Deuxième bataille d'Artois ou Troisième bataille de l'Artois), automne 1915